Der See Khwae City Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Nakhon Sawan, der in der Thai League 3 (Northern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse spielt.

Geschichte 
Der Verein wurde 2019 als See Khwae City Football Club gegründet und startete in der Thailand Amateur League. Hier startete man in der Northern Region. Da der Sieger der Northern Region, der SA Pitsanulok, auf den Aufstieg verzichtete, übernahm Khwae City die Lizenz für die vierte Liga. Nachdem die vierte Liga im März aufgrund der COVID-19-Pandemie abgebrochen wurde, und der thailändische Verband die Thai League 4 und die Thai League 3 während der Pause zusammenlegte, startete der Verein bei Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der Thai League 3. Hier trat man in der Northern Region an.

Erfolge 
 Thailand Amateur League – North: 2019

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Nakhon Sawan Sports School Stadium () in Nakhon Sawan aus. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 5000 Personen. Eigentümer ist die Nakhon Sawan Sport School.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: 1. Februar 2023

Saisonplatzierung

Beste Torschützen ab 2017

Weblinks 
 
 
 See Khwae City FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 See Khwae City FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 See Khwae City FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

See Khwae City, FC
Gegründet 2019
Sport (Nakhon Sawan)